Denizli ist der Name mehrerer Orte und einer Provinz in der Türkei:

 Denizli, Provinzhauptstadt
 Denizli (Provinz), Provinz der Türkei

 Denizli (Beşikdüzü), Dorf im Landkreis Beşikdüzü der Provinz Trabzon
 Denizli (Gebze), Dorf im Landkreis Gebze der Provinz Kocaeli
 Denizli (Keban), Dorf im Landkreis Keban der Provinz Elazığ
 Denizli (Pazarcık), Dorf im Landkreis Pazarcık der Provinz Kahramanmaraş
 Denizli (Sungurlu), Dorf im Landkreis Sungurlu der Provinz Çorum

Denizli ist der Familienname von:

 Mustafa Denizli (* 1949), türkischer Fußballspieler und -trainer